Douglas Brown (né le  à Southborough, dans l'état du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur américain de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier droit.

Biographie 
Il est le frère du joueur de hockey professionnel Greg Brown et l'oncle de 
Patrick Brown

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983 || Eagles de Boston College || NCAA || 22 || 9 || 8 || 17 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Eagles de Boston College || NCAA || 38 || 11 || 10 || 21 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Eagles de Boston College || NCAA || 45 || 37 || 31 || 68 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Eagles de Boston College || NCAA || 38 || 16 || 40 || 56 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Devils du New Jersey || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Mariners du Maine || LAH || 73 || 24 || 34 || 58 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Devils du New Jersey || LNH || 70 || 14 || 11 || 25 || 20 || 19 || 5 || 1 || 6 || 6
|-
| 1987-1988 || Devils d'Utica || LAH || 2 || 0 || 2 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Devils du New Jersey || LNH || 63 || 15 || 10 || 25 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Devils d'Utica || LAH || 4 || 1 || 4 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Devils du New Jersey || LNH || 69 || 14 || 20 || 34 || 16 || 6 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 1990-1991 || Devils du New Jersey || LNH || 56 || 14 || 16 || 30 || 4 || 7 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 1991-1992 || Devils du New Jersey || LNH || 71 || 11 || 17 || 28 || 27 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Devils du New Jersey || LNH || 15 || 0 || 5 || 5 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Devils d'Utica || LAH || 25 || 11 || 17 || 28 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 77 || 18 || 37 || 55 || 18 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1994-1995 || Red Wings de Détroit || LNH || 45 || 9 || 12 || 21 || 16 || 18 || 4 || 8 || 12 || 2
|-
| 1995-1996 || Red Wings de Détroit || LNH || 62 || 12 || 15 || 27 || 4 || 13 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 1996-1997 || Red Wings de Détroit || LNH || 49 || 6 || 7 || 13 || 8 || 14 || 3 || 3 || 6 || 2
|-
| 1997-1998 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 19 || 23 || 42 || 12 || 9 || 4 || 2 || 6 || 0
|-
| 1998-1999 || Red Wings de Détroit || LNH || 80 || 9 || 19 || 28 || 42 || 10 || 2 || 2 || 4 || 4
|-
| 1999-2000 || Red Wings de Détroit || LNH || 51 || 10 || 8 || 18 || 12 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2000-2001 || Red Wings de Détroit || LNH || 60 || 9 || 13 || 22 || 14 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

| 854 || 160 || 214 || 374 || 210 || 109 || 23 || 23 || 46 || 26

En équipe nationale 

| 1986 ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 2 || 1 || 3 || 2 ||align="left"| Sixième
|-
| 1989 ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"| Cinquième
|-
| 1991 ||align="left"| Championnat du monde || 10 || 0 || 1 || 1 || 0 ||align="left"| Quatrième
|-
| 1991 ||align="left"| Coupe Canada || 8 || 1 || 2 || 3 || 0 ||align="left"|  Finaliste
|-
| 2001 ||align="left"| Championnat du monde || 8 || 1 || 3 || 4 || 4 ||align="left"| Quatrième

Trophées et honneurs personnels 
 1984-1985 :
 seconde équipe  Est de la NCAA
 seconde équipe d'étoiles de Hockey East
 équipe d'étoiles du tournoi final de Hockey East
 1985-1986 :
 seconde équipe  Est de la NCAA
 seconde équipe d'étoiles de Hockey East
 1996-1997 : champion de la Coupe Stanley
 1997-1998 : champion de la Coupe Stanley

Références 

Naissance en juin 1964
Naissance dans le comté de Worcester (Massachusetts)
Joueur international américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Joueur des Devils d'Utica
Champion de la Coupe Stanley
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché